Роберт Фрэнсис Прево (; род. 14 сентября 1955, Чикаго, США) — американо-перуанский куриальный прелат, августинец. Генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 по 4 сентября 2013. Титулярный епископ Суфара и апостольский администратор епархии Чиклайо с 3 ноября 2014 по 26 сентября 2015. Епископ Чиклайо с 26 сентября 2015 по 30 января 2023. Апостольский администратор епархии Кальяо с 14 апреля 2020 по 26 мая 2021. Префект Дикастерии по делам епископов с 30 января 2023. Архиепископ ad personam с 30 января 2023.

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы
Августинцы